Ambonezen, de oorspronkelijke bewoners van het Molukse eiland Ambon
 Ambonees (taal), een op Maleis gebaseerde Creoolse taal